Las siguientes poblaciones tienen calles denominadas de la Paloma:

Burgos
Madrid